Burlando ist der Familienname folgender Personen:
 Claudio Burlando (* 1954), italienischer Politiker
 Giovanna Burlando (* 1969), italienische Synchronschwimmerin
 Luigi Burlando (1899–1967), italienischer Fußball- und Wasserballspieler